Roberta Mazzoni, cantante
Roberta Mazzoni, sceneggiatrice
Roberta Mazzoni, danzatrice